Amerikai Egyesült Államok
 Norwood (Arkansas)
 Norwood (Colorado)
 Norwood (Észak-Karolina)
 Norland (Florida)
 Norwood (Georgia)
 Norwood (Illinois)
 Norwood (Iowa)
 Norwood (Kansas)
 Norwood (Jefferson megye, Kentucky)
 Norwood (Pulaski megye, Kentucky)
 Norwood (Louisiana)
 Norwood (Maryland)
 Norwood (Massachusetts)
 Norwood (Michigan)
 Norwood Township (Michigan)
 Norwood (Missouri)
 Norwood (New Jersey)
 Norwood (New York)
 Norwood (Ohio)
 Norwood (Oregon)
 Norwood (Pennsylvania)
 Norwood (Rhode Island)
 Norwood (Albemarle megye, Virginia)
 Norwood (Nelson megye, Virginia)
 Norwood (Wisconsin)

Egyéb jelentései
 Norwood-eljárás, a hipopláziás bal szívfél szindrómában szenvedő páciensek palliatív kezelésének első lépése